Бре-ан-Ланнуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 14 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 218,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бре-ан-Ланнуа на сайті французького Національного інституту географії
 Бре-ан-Ланнуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мапа муніципалітету Бре-ан-Ланнуа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Бре-ан-Ланнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена